Папка (від  — «картон») — слово, що може мати кілька значень:
 Папка — теж саме, що й тека.
 Папка (тека) — теж саме, що й каталог, директорія.
 Папка — сорт тонкого щільного картону, який уживається, зокрема, при виробництві набоїв.

 Папка Федір Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 «Папка» (або «папа») — слово, уживане маленькими україномовними дітьми щодо окрайця хліба.

Примітки